Pats' Poppenspel, een Vlaams poppentheater 
Pats (De Standaard) (1962-1977), een kinderbijlage van het Vlaamse dagblad De Standaard
Pats (gagreeks) (1962-1967), een gagreeks uit deze kinderbijlage van de hand van Eduard de Rop
Pats (stripreeks) (1974-1977), een stripreeks van Willy Vandersteen 
PATS (onderzoeksgroep), een onderzoeksgroep aan de Universiteit Antwerpen